Принц Едуард може да се отнася за:
 Едуард (Черния принц) - най-големия син на крал Едуард III и баща на крал Ричард II;
 Едуард (херцог на Йорк и Олбъни) (1739-1767) - по-малък брат на крал Джордж III (Обединено кралство)
 окръг Принц Едуард (Онтарио) - окръг в Канада, провинция Онтарио;
 Принц Едуард (Вирджиния) - окръг в САЩ, щата Вирджиния;
 Едуард (херцог на Кент и Стратърн) (1767-1820) - четвъртия син на крал Джордж III и баща на кралица Виктория;
 Остров Принц Едуард (провинция) - провинция на Канада;
 Острови Принц Едуард - 2 острова в южната част на Индийския океан, присъединени от ЮАР;
 Едуард (херцог на Кент) (р. 1935) - внук на крал Джордж V, братовчед на кралица Елизабет II;
 принц Едуард (граф на Уесекс) (р. 1964) – третия (и най-млад) син на кралица Елизабет II;